Джон Алекса́ндер Пи́рес Арау́хо (; 20 февраля 1993, Монтевидео, Уругвай), более известный как Джон Пирес — уругвайский футболист, нападающий. Воспитанник «Дефенсор Спортинга» и футбольной Академии «Челси».

Клубная карьера 
Джон Пирес начал свою карьеру в 11 лет в юношеских командах клуба «Дефенсор Спортинг». 4 августа 2008 года он согласился присоединиться к футбольной Академии «Челси». Он отлично себя проявил в товарищеских матчах с молодёжной командой «Челси», что стало причиной подписания контракта с ним. Однако, в связи с правилами ФИФА, по которым игрок не может играть в другой стране до достижения совершеннолетия, то есть 18 лет, он вернулся в «Дефенсор Спортинг» на правах аренды.

Летом 2010 года Пирес был повышен до первой команды в роли защитника, но из-за аппендицита, он пропустил половину сезона. 5 февраля 2011 года Джон впервые дебютировал на профессиональном уровне против «Ривер Плейт», выйдя на замену на 76-й минуте вместо Давида Тешейры и забил свой первый мяч на 91-й минуте. Матч завершился победой со счётом 4:1. Второй раз он вышел в основном составе 17 апреля, в матче против «Феникса», который закончился победой 1:0. В мае Джон получил травму колена и выбыл из сроя, затем вернулся в «Челси».

9 июля 2012 года Пирес был отдан в аренду испанскому «Сабаделю» до конца августа. После аренды в «Сабаделе», он был сразу же отдан в долгосрочную аренду «Леганесу» до конца сезона 2012/13.

В 2015 году вернулся в «Дефенсор Спортинг».

18 декабря 2017 года Пирес подписал контракт с американским клубом «Талса Рафнекс» из ЮСЛ на сезон 2018. За «Рафнекс» дебютировал 17 марта 2018 года в матче стартового тура сезона против «Оклахома-Сити Энерджи». 16 мая 2018 года в матче Открытого кубка США против «Уичиты» забил свои первые голы за «Рафнекс», оформив дубль. Свой первый гол в ЮСЛ забил 27 июня 2018 года в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси II».

Джон представлял свою страну в сборных до 16, 17 и 20 лет. В сборной до 17 лет участвовал в чемпионате Южной Америки до 17 лет в 2009 году и занял 3-е место. В 2011 году участвовал в чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд где стал серебряным призёром.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Хетафе B»
Игроки ФК «Талса»